Cuatro buques de la Royal Navy británica han recibido el nombre HMS Kempenfelt, en memoria del almirante Richard Kempenfelt:

 fue un destructor tipo líder de flotillas de clase Marksman botado en 1915 y vendido y desguazado en 1921. 
 fue un destructor de clase C  botado en 1931.  Fue transferido a la Armada Real Canadiense en 1939 que lo renombró HMCS Assiniboine.  Naufragó en 1945, y el casco, fue vendido en 1952.
 fue un destructor de  clase W inicialmente nombrado HMS Valentine.  Fue botado 1943, y fue vendido a la Armada Yugoslava en 1956, donde fue renombrado Kotor.  Fue retirado del servicio en 1971.
HMS Kempenfelt fue el nombre asignado inicialmente al destructor de clase clase V HMS Valentine, pero fue renombrado antes de su botadura.

Nombres de buques británicos